Kesselgraben ist eine generische Bezeichnung:

 Kesselgraben, veraltetes Synonym von Kanal, siehe Gerinne#Alte Bezeichnungen

Kesselgraben ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Kesselgraben (Gemeinde Nestelbach bei Graz), Rotte in der Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Gewässer und Täler:

 Kesselgraben (Breitenauer Graben), rechter Hauptstrang-Oberlauf bei Burg Wahrberg des Breitenauer Grabens, Zufluss zu einem rechten Nebenlauf der Altmühl bei Hilsbach, Gemeinde Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Kesselgraben (Freisener Hornbach), rechter Zufluss ds Freisener Hornbachs (zum Freisbach, zur Nahe) bei Eitzweiler, Gemeinde Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Kesselgraben (Güßgraben), linker Oberlauf des Güßbachs bis vor Breitengüßbach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Kesselgraben (Haidenaab), linker Zufluss der Haidenaab gegenüber Bruckendorfgmünd, Stadt Grafenwöhr, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kesselgraben (Harrasbach), rechter Zufluss des Harrasbach (zur Unteren Bära) weit vor Harras, Gemeinde Wehingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Kesselgraben (Mühlbach) oder Flüthgraben, rechter Zufluss des Mühlbachs (zum Feuerbach, zur Elz) am Großen Köndringer Baggersee bei Teningen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Kesselgraben (Mühlkanal Wutöschingen), linker Zufluss des Mühlkanals Wutöschingen (links der Wutach) vor der Rewentaler Mühle, Ortsteil Ofteringen, Gemeinde Wutöschingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Kesselgraben (Nahe), linker Zufluss der Nahe bei Georg-Weierbach, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Kesselgraben (Rottauer Bach), linker Zufluss des Rottauer Bachs nach der hinteren Rottauer Alm, Gemarkung von Rottau, Markt Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kesselgraben (Scheine), rechter Zufluss der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) gegenüber der Ziegelmühle, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kesselgraben (Strutbach), linker Zufluss des Strutbachs (zum Blaubach, zur Brettach) vor Niederweiler, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kesselgraben (Walkenweiherbach), rechter Zufluss des Walkenweiherbachs im Gaisweiher gegenüber Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Kesselbach
 Kesselsgraben, linker Zufluss des Ellebachs bei Stockheim, Gemeinde Kreuzau, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen